Zakon Kadiri – działające w świecie islamu tajne stowarzyszenie o charakterze zbliżonym do wolnomularstwa, R. F. Burton określał ich mianem orientalna masoneria.

Bibliografia 
 Hasło: Zakon Kadiri, (w:) N. Wójtowicz, Masoneria. Mały słownik, Warszawa 2006, s. 434.

Islam
Organizacje parawolnomularskie